Municipio de Current River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Current River (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Current River (condado de Ripley, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ripley.